Tipsport extraliga 2014/15 je 22. sezónou slovenské hokejové extraligy. Titul z minulé sezony obhajoval tým HC Košice, který rovněž vyhrál základní část. Vítězem se stal tým HC Košice.

Systém soutěže 
Systém je stejný jako v minulé sezóně 2013/2014. Z minulé sezóny žádný z klubů nesestoupil.

Kluby podle krajů 

 Bratislavský: HK Orange 20
 Košický: HC Košice
 Bánskobystrický: HC 05 Banská Bystrica, HKm Zvolen
 Trnavský: HK 36 HANT Skalica, ŠHK 37 Piešťany
 Trenčianský: HK Dukla Trenčín
 Nitranský: HK Nitra
 Žilinský: MsHK DOXXbet Žilina, MHC Mountfield Martin
 Prešovský: HK Poprad

Tabulka Základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- ALIGN="center"
|1.||Kamil Brabenec||HKm Zvolen||55||17||46||63||58||22
|- ALIGN="center"
|2.||Roman Tománek||HK Nitra||55||29||33||62||28||34
|- ALIGN="center"
|3.||Radovan Pulis||HKm Zvolen||53||30||26||56||34||17
|- ALIGN="center"
|4.||Petr Kafka||HC 05 Banská Bystrica||54||29||25||54||10||15
|- ALIGN="center"
|5.||Jaroslav Markovič||MHC Martin||54||22||32||54||38||-6
|- ALIGN="center"
|6.||Jozef Stümpel||HK Nitra||49||20||31||51||8||30
|- ALIGN="center"
|7.||Lukáš Jurík||HKm Zvolen||56||21||29||50||84||-3
|- ALIGN="center"
|8.||Lukáš Novák||HK Nitra||52||19||29||48||42||21
|- ALIGN="center"
|9.||Tomáš Sýkora||HK Poprad||56||24||23||47||12||-4
|- ALIGN="center"
|10.||Tibor Kutálek||HC KošiceŠHK 37 Piešťany||55||23||23||46||24||-7
|}

Playoff

Pavouk 
{{Turnaj8 s nasazením
 | RD1= Čtvrtfinále
 | RD2= Semifinále
 | RD3= Finále
 | skupina1=
 | skupina2=

 | RD1-seed1= 1
 | RD1-team1= HC Košice
 | RD1-score1= 4
 | RD1-seed2= 8
 | RD1-team2= ŠHK 37 Piešťany
 | RD1-score2= 2

 | RD1-seed3= 4
 | RD1-team3= HKm Zvolen
 | RD1-score3= 3
 | RD1-seed4= 5
 | RD1-team4= HK Poprad
 | RD1-score4= 4

 | RD1-seed5= 2
 | RD1-team5= HK Nitra
 | RD1-score5= 4
 | RD1-seed6= 7
 | RD1-team6= MHC Mountfield Martin
 | RD1-score6= 1

 | RD1-seed7= 3
 | RD1-team7= 
 | RD1-score7= 4
 | RD1-seed8= 6
 | RD1-team8= HK Dukla Trenčín
 | RD1-score8= 1

 | RD2-seed1= 1
 | RD2-team1= HC Košice
 | RD2-score1= 4
 | RD2-seed2= 4
 | RD2-team2= HK Poprad
 | RD2-score2= 1

 | RD2-seed3= 2
 | RD2-team3= HK Nitra
 | RD2-score3= 3 
 | RD2-seed4= 3
 | RD2-team4= 
 | RD2-score4= 4 
 | RD3-seed1= 1
 | RD3-team1= HC Košice | RD3-score1= 4 | RD3-seed2= 2
 | RD3-team2= HC 05 Banská Bystrica
 | RD3-score2= 2
}}

 Čtvrtfinále 
 HC Košice – ŠHK 37 Piešťany 4:2 (1:3, 5:2, 4:3, 1:3, 7:0, 3:0)
 HK Nitra – MHC Mountfield Martin 4:1 (9:2, 6:2, 1:4, 7:0, 5:0)
 HC 05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 4:1 (1:0, 4:0, 3:2, 4:5sn, 4:2)
 HKm Zvolen – HK Poprad 3:4 (3:4, 2:1, 3:2sn, 1:3, 4:3pp, 4:5, 0:1sn)

 Semifinále 
 HC Košice – HK Poprad 4:1 (5:4, 2:1, 3:1, 2:6, 3:2)
 HK Nitra – HC 05 Banská Bystrica 3:4 (4:2, 3:4sn, 3:2, 2:4, 5:2, 3:4pp, 1:2pp)

 Finále 
 HC Košice – HC 05 Banská Bystrica 4:2 (3:0, 4:3sn, 1:3, 1:2, 3:2, 2:1)

 Baráž o extraligu Poznámka : V báraži se utkali poslední tým z Extraligy a vítěz 1. ligy. Série byla na čtyři vítězné zápasy. Vítězem se stal tým MsHK Žilina, který se tak udržel ve slovenské nejvyšší soutěži.
 MsHK Žilina – HC 07 Detva 4:1''' (7:2, 5:6, 6:1, 3:1, 3:2)

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální webové stránky ligy
  Oficiální stránky slovenského hokeje
   Slovenský svaz ledního hokeje

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2014
Lední hokej v roce 2015